Perty se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Anton Maximillian Perty
 Josef Anton Maximilian Perty